Владычица Озера:

 Владычица Озера (она же Озерная фея) — персонаж или ряд персонажей в цикле Артуровских легенд.
 «Владычица Озера» — седьмая книга из цикла «Ведьмак» польского писателя Анджея Сапковского.
  — английский бриг затонувший в Атлантическом океане 11 мая 1833 года после столкновения с айсбергом; погибли более двухсот человек.

См. также 
 Дева озера